Little Island kan verwijzen naar een aantal eilanden, waaronder:
 Little Island (Washington D.C.), een eiland in de Potomac